Подгоровка:

Россия 
 Подгоровка — посёлок в Калининградской области.

Украина 
 Подгоровка — село в Луганской области.
 Подгоровка — село в Полтавской области.